Сосно́вый Бор:
 Сосновый бор — то же, что сосновый лес, плеоназм от слова «бор».

Населённые пункты

Белоруссия 
 Сосновый Бор — посёлок в Ивацевичском районе Брестской области.
 Сосновый Бор — деревня в Россонском районе Витебской области.
 Сосновый Бор — рабочий посёлок в Гомельской области.
 Сосновый Бор — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Сосновый Бор — посёлок в Дзержинском районе Минской области.
 Сосновый Бор — посёлок в Молодечненском районе Минской области.

Россия 
 Сосновый Бор — село в Зейском районе Амурской области.
 Сосновый Бор — деревня в Бирском районе Башкортостана.
 Сосновый Бор — деревня в Белебеевском районе Башкортостана.
 Сосновый Бор — деревня в Караидельском районе Башкортостана.
 Сосновый Бор — посёлок в Злынковском районе Брянской области.
 Сосновый Бор — бывший военный городок в составе Улан-Удэ (Бурятия).
 Сосновый Бор — посёлок в Петушинском районе Владимирской области.
 Сосновый Бор — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Сосновый Бор — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Сосновый Бор — деревня в Иркутском районе Иркутской области.
 Сосновый Бор — посёлок в составе города Калуги.
 Сосновый Бор — посёлок в Оричевском районе Кировской области.
 Сосновый Бор — посёлок в Большеулуйском районе Красноярского края.
 Сосновый Бор — посёлок в Беловском районе Курской области.
 Сосновый Бор — город в Ленинградской области.
 Сосновый Бор — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Сосновый Бор — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Сосновый Бор — посёлок в Медведевском районе Республики Марий Эл.
 Сосновый Бор — посёлок в городском округе Подольск Московской области.
 Сосновый Бор — село в Борском районе Нижегородской области.
 Сосновый Бор — посёлок в Шатковском районе Нижегородской области.
 Сосновый Бор — деревня в Шимском районе Новгородской области.
 Сосновый Бор — село в Осинском районе Пермского края.
 Сосновый Бор — село в Порховском районе Псковской области.
 Сосновый Бор — посёлок городского типа в Себежском районе Псковской области.
 Сосновый Бор — городское поселение в Себежском районе Псковской области.
 Сосновый Бор — посёлок в Артёмовском городском округе Свердловской области.
 Сосновый Бор — деревня в Нижнесергинском районе Свердловской области.
 Сосновый Бор — посёлок в Тукаевском районе Татарстана.
 Сосновый Бор — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Сосновый Бор — посёлок-микрорайон в составе Томска.
 Сосновый Бор — деревня в Кезском районе Удмуртии.
 Сосновый Бор — деревня в Можгинском районе Удмуртии.
 Сосновый Бор — посёлок в Базарносызганском районе Ульяновской области.
 Сосновый Бор — деревня в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
 Сосновый Бор — посёлок в Некрасовском районе Ярославской области.

Украина 
 Сосновый Бор — село в Чугуевском районе Харьковской области.

Природные объекты 

 Сосновый Бор — памятник природы в Северо-Казахстанской области.
 Сосновый бор — особо охраняемая природная территория в Кемерове.
 Сосновый Бор — парк в Новосибирске.
 Сосновый Бор — парк в Черкассах.

См. также 
 «Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии» — картина Ивана Шишкина (1895).
 Санаторий «Сосновый Бор» — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Сосновоборское — село в Петровском районе Саратовской области.
 Сосновоборск (значения)
 Сосновый (значения)
 Бор (значения)